Le terme ligne 75 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ancienne ligne 75 du tramway vicinal d'Anvers ;
 Ancienne ligne 75 du tramway de Bruxelles ;
 Ancienne ligne 75 du tramway vicinal de Charleroi.

Voies ferrées 
 Lignes 75 et 75A des chemins de fer belge ;
 Ligne 75 du S-Bahn de Berlin.

Voir aussi 
  

75